Арме́йский комисса́р  — высшее воинское звание военно-политического состава Красной Армии и Военно-морском флоте СССР.  Равных ему званий в прочих категориях начальствующего состава не существовало. В командном составе  соответствовало общевойсковому званию командарма  и флотскому званию флагман флота . После введения генеральских и адмиральских званий указом Президиума Верховного совета СССР от  «Об установлении воинских званий высшего командного состава Красной Армии» точного соответствия общевойсковому и флотскому званиям высшего командного состава установлено не было.

Предшествующее воинское звание — армейский комиссар .

История 
Введено Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от  года «О введении персональных военных званий начальствующего состава РККА» взамен всех прежних званий политсостава служебной категории К-14 (комиссар округа, комиссар фронта и равные им), изначально предназначавшееся для начальников Главного политического управления (Управления политической пропаганды) РККА.

9 октября 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении полного единоначалия и упразднении института военных комиссаров в Красной Армии» институт комиссаров был заменён институтом заместителей командиров по политический части (замполитов). Вместе с тем специальные воинские звания были упразднены, имевшим их военнослужащим присвоены соответствующие общевойсковые звания. Обычно полагают, что воинское звание армейского комиссара 1-го ранга соответствовало званию генерал армии, но при переаттестации единственный тогда армейский комиссар 1-го ранга Щаденко получил воинское звание генерал-полковник.

 Эквивалентные чины

Знаки различия 

Знаки различия армейского комиссара 1-го ранга в армии такие же, как у командарма 1-го ранга — отличаясь только окантовкой петлиц, вместо командирской золотистой — чёрная, как у остальных политработников, а также у младшего комсостава и красноармейцев, и имели четыре ромба в петлицах и звезду.

Для военно-политического состава РККА вместо нарукавных шевронов полагались красные звёзды несколько затуплённой формы и диаметром 5,5 см, окантованные красным шёлком шириной 3 мм, с золотыми серпом и молотом внутри (для армейских комиссаров 1-го ранга — золотые звёзды без серпа и молота, той же формы и диаметра, что и нарукавные звёзды командармов 1-го ранга).

Во флоте петлицы отсутствовали вместо них использовались галуны. Их расцветки, а также просветов на нарукавных знаках различия были установлены Постановлением СНК СССР от 2 декабря 1935 г. № 2591. Цвет галунов и звёзд над ними был жёлтый (золотистый), а просветы (выпушки) между галунами были красного цвета. У армейского комиссара 1-го ранга ВМФ над галуном с четырьмя просветами была размещена одна красная пятиконечная звезда.

Персоналии

1935 год 
Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от  «Об утверждении лиц высшего командного и начальствующего состава РККА в военных званиях» утверждён в военном звании:
 Гамарник, Ян Борисович (1894—1937) — первый заместитель народного комиссара обороны СССР и начальник Главного политического управления РККА, застрелился в предчувствии ареста.

1937 год 

 Смирнов, Пётр Александрович (1897—1939) — нарком Военно-морского флота СССР. Расстрелян . Реабилитирован в 1956 году.

1939 год 
Постановлением СНК СССР № 176 от 
 Мехлис, Лев Захарович (1889—1953) — начальник Главного политического управления РККА, 4 июня 1942 года понижен в звании до корпусного комиссара, из которого постановлением СНК от 6 декабря 1942 года переаттестован в генерал-лейтенанты.
 Щаденко, Ефим Афанасьевич (1885—1951) — начальник Управления по командному и начальствующему составу РККА, постановлением СНК от 6 декабря 1942 года переаттестован в генерал-полковники.

1941 год 

 Запорожец, Александр Иванович (1899—1959) — начальник Главного политического управления РККА, 8 октября 1942 года понижен в звании до корпусного комиссара, из которого постановлением СНК от 6 декабря 1942 года переаттестован в генерал-лейтенанты.

См. также 
 Комиссар (в воинском подразделении)
 Воинские звания и знаки различия РККА 1935—1940
 Воинские звания и знаки различия РККА 1940—1943
 Флагман флота 1-го ранга
 Командарм 1-го ранга

Примечания 

Воинские звания Вооружённых сил СССР